Nedre Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Holmtjärnen (Ore socken, Dalarna, 679979-147390), sjö i Rättviks kommun, 
Nedre Holmtjärnen (Ore socken, Dalarna, 680037-147348), sjö i Rättviks kommun,  (20,4 ha)

Se även
Holmtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn